Esta é uma lista dos municípios do Brasil classificados por empresas ativas existentes até 18 de novembro de 2016 segundo o site Empresômetro. Todos os municípios desta lista tem mais de 4.200 empresas ativas.

Empresas ativas
Municipios por empresas ativas